All I Ever Wanted, en música, puede referirse a:

 All I Ever Wanted, una canción del músico sueco de eurodance Basshunter.
 All I Ever Wanted, álbum de Kelly Clarkson.
 All I Ever Wanted, canción de Kelly Clarkson.
 All I Ever Wanted, canción de la banda estadounidense Train, de su álbum For Me, It's You.